Anaxo (Ἀναξώ) bezeichnet mehrere Personen der griechischen Mythologie:

 Anaxo (Tochter des Alkaios), Mutter der Alkmene und Großmutter des Herakles
 Anaxo (Troizen), die von Theseus entführt wurde